Dreyfuss ist der Familienname folgender Personen:
 Barney Dreyfuss (1865–1932), deutsch-US-amerikanischer Unternehmer und Baseballpionier
 Gertrud Dreyfuss (1885–1968), emigrierte jüdische deutsch-amerikanische Malerin
 Henry Dreyfuss (1904–1972), US-amerikanischer Produktdesigner
 Lorin Dreyfuss (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent
 Natalie Dreyfuss (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Dreyfuss (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Drefuss
 Dreifuß (Begriffsklärung)
 Dreifuss
 Dreyfus